Zeisel ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Zeisel (* 1949), deutsche Italianistin
 Eva Zeisel (1906–2011), ungarische Industriedesignerin
 Hans Zeisel (Hans Zeisl, 1905–1992), österreichisch-US-amerikanischer Statistiker
 Rudolf Zeisel (1869–1942), böhmisch-deutscher Bühnenschauspieler und -regisseur
 Simon Zeisel (1854–1933), österreichischer Chemiker

Siehe auch:
 Zeisl
 Zeisler
 Zeissler